Slag bij Riga (1215)
 Slag bij Riga (1917)